O orçamento federal do Brasil de 2008 foi submetido ao Congresso Nacional do Brasil pelo presidente Lula da Silva em 5 de setembro de 2007.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi sancionada, com atraso, em 25 de março de 2008.

Receitas totais 
As receitas totais para o ano fiscal de 2008 são estimadas em R$ 1,4 trilhão.

 Receitas primárias: R$ 682,7 bilhões
 R$ 448,7 bilhões - impostos e tributos federais
 R$ 157 bilhões - Contribuições para a previdência social
 R$ 77 bilhões - Outros
 Receita financeira: R$ 669,7 bilhões
 Estatais: R$ 62 bilhões

Despesas totais 
As despesas totais para 2008 chegam a R$ 1,4 trilhão.

 Despesas obrigatórias: R$ 502,1 bilhões
 R$ 114,9 bilhões - Repasses a Estados e Municípios
 R$ 130,8 bilhões - Folha de pagamento
 R$ 198,7 bilhões - Previdência Social
 R$ 34,4 bilhões - Desemprego e outros benefícios sociais
 R$ 3,9 bilhões - Subsídio à exportação
 R$ 19,4 bilhões - Outras despesas obrigatórias
 Gastos discricionários: R$ 129,6 bilhões
 Despesas financeiras: R$ 720,9 bilhões
 R$ 504,5 bilhões - Amortização da dívida pública
 R$ 152,2 bilhões - Juros da dívida pública
 R$ 64,2 bilhões - Outras despesas financeiras
 Investimentos em empresas estatais: R$ 62 bilhões

Ver também 

 Orçamento público

Referências

links externos 

 Portal do Orçamento 2008 da Câmara dos Deputados
 Senado Federal Portal do Orçamento Federal
 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal (SOF)
 Câmara dos Deputados: Orçamento Geral de 2008 Consultado em 14 de dezembro de 2007.
2008 no Brasil
Orçamento federal no Brasil